Giovanni XXIII – 261º papa della Chiesa cattolica
 Giovanni XXIII – antipapa dal 1410 al 1415
 Giovanni XXIII – stazione della metropolitana di Catania